Il termine settore indica in generale una parte di qualcosa rispetto ad un determinato criterio di suddivisione, ma assume significati specifici in molti campi:

 In geometria, il settore circolare è la porzione di un cerchio racchiusa da due raggi e da un arco di circonferenza.
 In economia, si dividono le attività produttive in settori:
 Settore primario (attività che hanno a che fare con le risorse naturali come agricoltura e allevamento) 
 Settore secondario (attività industriali)
 Settore terziario (servizi)
 Il termine Terzo settore indica le attività che si collocano tra lo stato (settore pubblico) e il mercato, ma non sono riconducibili né all'uno né all'altro
 Il Settore informale è la parte dell'economia che non è regolamentata da norme legali o contrattuali.
 In meteorologia il settore caldo è la parte intermedia della depressione, che segue il fronte caldo e precede quello freddo.
 In informatica il settore è una parte di un disco rigido.
 In anatomia il settore è colui che pratica la dissezione dei cadaveri.
 In organizzazione aziendale il settore è un'unità organizzativa.
 In astrologia il settore è sinonimo di casa o campo.

Geografia
Settore - insediamento del municipio di Isola, nella regione del Litorale-Carso in Slovenia.

Altri progetti